Muški vaterpolski turnir na 27. izdanju Univerzijade održao se od 2. do 14. srpnja 2019. godine u Napulju u Italiji. Srbija nije branila naslov.

Hrvatska je nastupila prvi put nakon 2009., te osvojila sedmo mjesto.

Svoj ukupno četvrti naslov nadmoćno je osvojila Italija.

Sastavi 

  - Luka Podrug (Mornar BS), Franko Lazić (Mladost), Branimir Herceg (Mladost), Ivan Živković (Mornar BS/Montpellier), Zvonimir Butić (Jadran), Duje Pejković (Jadran), Lovro Paparić (Primorje EB), Antonio Buha (Vouliagmeni Atena), Marko Valečić (University Berkeley, SAD), Matias Biljaka (Mladost), Dario Rakovac (Primorje EB), Marin Delić (Jadran), Antonio Vukojević (Jug CO); trener Robert Sappe, pomoćni trener Hrvoje Kundid

Turnir

Skupina A

Skupina B

Doigravanje za četvrtzavršnicu 

 9. srpnja 2019.

  Velika Britanija -  10:18
  -  4:20

Izbacivanje

Izvori 

2019
2019